El Puerto bezeichnet:

 El Puerto (Chiapas), Ort in Mexiko
 El Puerto (Chiriquí), Ort in Panama
 El Puerto de Santa María, Ort in Andalusien, Spanien